Александр Семёнович Беляев — российский учёный (теоретическая физика элементарных  частиц и космология).

Родился 13 сентября 1967.

Окончил МГУ (1993) и его аспирантуру (1996). Кандидат физико-математических наук (1996, тема диссертации «Теоретическое моделирование некоторых фундаментальных процессов на коллайдерах нового поколения»). 

Профессор Университета Саутгемптона с 2014 года.

Послужной список:
 февраль 1993 — декабрь 1995 — младший научный сотрудник Института ядерной физики им. Скобельцына
 1994—1997 Fermilab, прикомандирован от МГУ
 сентябрь 1997 — сентябрь 1999 — исследователь, Институт теоретической физики, Сан-Паоло, Бразилия
 сентябрь 1999 - август 2000 — научный сотрудник ЦЕРН
 декабрь 2000 — сентябрь 2004 — исследователь, Университет Флориды, США
 сентябрь 2004 — июль 2007 — исследователь, Мичиганский университет, США
 июль 2007 — март 2012 — лектор, Университет Саутгемптона (Великобритания)
 март 2012 — июль 2014 — доцент, Университет Саутгемптона (Великобритания)
 С июля 2014 там же — полный профессор, факультет физики и прикладных наук.

Соавтор книг:
 CMS Technical Proposal. CERN Geneva, Switzerland, ISBN 9789290830689, 1994, 254 с.
"The Basics of Nuclear and Particle Physics", Alexander Belyaev, Douglas Ross, 9 ноября 2021, Springer, ISBN: ‎ 3030801152, 428 с

На 17 декабря 2021 автор (соавтор) 1367 статей, 2 книг, 76 докладов на конференциях. 

Количество цитирований статей по данным Scopus: 63919. На июнь 2021 года индекс Хирша — 114.

Персональная WEB страница: https://sites.google.com/site/alexandersbelyaev/home

Списки публикаций:
 https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=f%20a%20%20a.s.belyaev.1
https://scholar.google.com.pk/citations?user=vDSwVTsAAAAJ&hl=th
 https://istina.msu.ru/profile/a.belyaev@soton.ac.uk/

Источники 
 https://istina.msu.ru/profile/a.belyaev@soton.ac.uk/
 https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Belyaev4
 https://www.phys.soton.ac.uk/people/ab1u06
 https://sites.google.com/site/alexandersbelyaev/cv

Физики-теоретики России
Сотрудники НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ